Kabinett Albrecht bezeichnet verschiedene Kabinette der Regierung von Niedersachsen unter Ernst Albrecht:
Kabinett Albrecht I (1976–1977)
Kabinett Albrecht II (1977–1978)
Kabinett Albrecht III (1978–1982)
Kabinett Albrecht IV (1982–1986)
Kabinett Albrecht V (1986–1990)